Seiterich ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Seiterich (1903–1958), Erzbischof von Freiburg
 Ludwig Seiterich (1904–1979), Landrat in Waldshut und Konstanz